Los dilofosáuridos (Dilophosauridae) son una familia de dinosaurios terópodos, que vivieron en el Triásico superior hasta el Jurásico inferior (hace aproximadamente 218 y 184 millones de años, desde el Noriense hasta el Toarciano), en lo que hoy es África, América, Asia y la Antártida. Estos son bien conocidos por sus distintivas crestas craneales, que eran probablemente usadas para exhibiciones de cortejo, o para intimidar rivales. La familia fue propuesta por Alan Charig y Andrew Milner en 1990 para abarcar solo al género tipo, Dilophosaurus. Otros géneros, como Zupaysaurus y Dracovenator, han sido desde entonces asignados a esta familia, aunque el grupo nunca ha tenido una definición filogenética y no es considerado actualmente como un clado. Algunos estudios han sugerido que este era un grupo natural de terópodos crestados de talla media que incluye a Dilophosaurus así como a Dracovenator, Cryolophosaurus, y a Sinosaurus, aunque este grupo aún no ha sido denominado formalmente Dilophosauridae. Aunque tradicionalmente esta familia ha sido asignado a la superfamilia Coelophysoidea, estos análisis sugieren que los dilofosáuridos pueden haber estado más cercanamente relacionados con el grupo Tetanurae, el cual abarca a terópodos más avanzados como los megalosauroides, los carnosaurios y los celurosaurios.

Filogenia 
El siguiente cladograma muestra las relaciones de Dilophosaurus y sus parientes más cercanos que fueron recuperadas en el análisis de 2007 de Smith, Makovicky, Pol, Hammer y Currie.

Referencias

Enlaces externos 
Ficha y estado del taxón en TaxonSearch 
Dilophosauridae en The Theropod Database